Klas Olofsson kan syfta på:
 Klas Olofsson (född 1943), företagsledare
 Klas Olofsson (1861-1942), poet och hembygdsforskare